Schmieddorf steht für: 

 Schmieddorf (Gemeinde Brückl), Ortschaft der Gemeinde Brückl, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 eine historische Bezeichnung der Wiesrotte in Frankenfels, Niederösterreich

Siehe auch:
 Schmiedorf
 Schmidtdorf 
 Schmidtsdorf 
 Schmiedendorf 
 Schmittweiler 
 Schmidsdorf